Вернис има више значења:
 Вернис (Луизијана)
 Вернис (Оклахома)